polonez – polski taniec narodowy
 polonez – forma muzyczna
 FSO Polonez – polskie samochody osobowe i dostawcze
 s/y Polonez – jacht
 Polonez – czasopismo Polonii egipskiej
 Polonez I – produkowany przez Zakłady Radiowe im. Kasprzaka odbiornik z gramofonem
 Polonez – marka wódki produkowanej przez Polmos Łańcut
 Polonez – nazwa pociągu PKP kursującego na trasie Warszawa-Moskwa
 Polonez Warszawa – klub sportowy z Warszawy
 Polonez – cykl powieści Heleny Boguszewskiej i Jerzego Kornackiego z lat 1936–1939
 Polonez – białoruski system rakietowy
 Zatoka Polonez – zatoka na Wyspie Króla Jerzego

Bibliografia